Ел Ситеј има више значења:

 Ел Ситеј (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ситеј (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику